Munda steht für:

 Munda (Volk), indigene Ethnie in Indien und Bangladesch
 Munda-Sprachen, südasiatische Sprachfamilie
 Munda (Mythologie), Dämon in der hinduistischen Mythologie: Diener der Asuras Sumbha and Nisumbha
 Munda (Gattung), Heuschrecken
 USS Munda (CVE-104), Geleitflugzeugträger der United States Navy
 Munda (Salomonen), Ort auf den Salomonen
 Birsa Munda (1875–1900), indischer Freiheitskämpfer, Religionsgründer, Heiler, Aufständischer

antike Geografie:
 Munda (Südspanien), Stadt in Hispanien, Schauplatz zweier Schlachten
 Munda (Celtiberia), Stadt der Keltiberer
 Mondego, in römischer Zeit Munda, Fluss in Lusitanien, Portugal
 Carchena, in römischer Zeit Munda, Fluss in Hispanien, Nebenfluss des Guadajoz

Siehe auch:
 Munda Point (Flugfeld auf den Salomonen)
 Schlacht von Munda (45 v. Chr. in Südspanien)